Thomas Cruise Mapother IV (dit Tom Cruise) (né en 1962), acteur et producteur américain.
William Mapother (1965-), acteur américain.